U-58 – niemiecki okręt podwodny typu U-57 z okresu I wojny światowej
 U-58 – nieukończony austro-węgierski okręt podwodny typu U-48 z okresu I wojny światowej
 U-58 – niemiecki okręt podwodny typu IIC z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-58 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UB-132 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej; docelowo miał służyć pod banderą Austro-Węgier jako SM U-58
 UC-58 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich